Куликовський — українське прізвище.

 Куликовський Валер'ян Іванович (1835—1910) — архітектор Південно-Західної залізниці
 Куликовський Денис Павлович (* 1984) — військовий злочинець-терорист, у 2014—2018 роках керівник тюрми «Ізоляція»
 Куликовський Петро Григорович (1910—2003) — радянський астроном
 Овсянико-Куликовський Дмитро Миколайович (1853—1920) — український мовознавець і літературознавець, історик культури

Див. також 
 Куліковський Олександр Володимирович (1977—2014) — старший прапорщик Міністерства внутрішніх справ України, загинув від обстрілу терористами на КПП «Биківня».
 Куліковський Сергій Вікторович — старший лейтенант Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

 Куликовський провулок — провулок у Києві
 2497 Куликовський — астероїд головного поясу

Примітки 

українські прізвища